Johannissteine ist der Name von:
* Johannissteine (Lage (Lippe)), Findlinge in Lage (Lippe), Nordrhein-Westfalen
 Johannissteine (Osnabrück), Felsformation am Piesberg, Osnabrück, Niedersachsen